Vlaams minister van Mobiliteit
 Waals minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
 Belgisch minister van Verkeerswezen